Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT)
 Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 Kit (afdichting)
 Kit (motortaal)

Zie ook 
 KITT